Frédéric-Charles van der Bruggen (Gent, 20 februari 1804 - 17 maart 1872) was stamvader van een Belgische adellijke familie.

Geschiedenis
De adellijke familiegeschiedenis klom op tot in 1657 toen landvoogd Don Juan van Oostenrijk Conrad van der Bruggen benoemde tot raadsheer en rekwestmeester in de Geheime Raad in Brussel, een ambt dat, indien nodig, verhief tot erfelijke adeldom. 
In 1663 kende koning Filips IV van Spanje de titel van ridder aan Conrad van der Bruggen, zoon van de voorgaande, raadsheer in de provinciale justitieraad van Vlaanderen in Gent.
Pieter-Conrad van der Bruggen (1663-1699) trouwde met Thérèse-Françoise de Meulenaere, de tien jaar oudere en schatrijke dochter van Pieter de Meulenaere en weduwe van reder François de Meulenaere. Hij werd schepen van Brugge (1693-1696) en was deken van de schermersgilde Sint-Michiel.

Belgische adel
Afstammeling in deze familie was Charles-Jean van der Bruggen, getrouwd met Marie-Thérèse van Pottelsberghe.
 Hun zoon Frédéric-Charles van der Bruggen werd provincieraadslid van Oost-Vlaanderen. Hij trouwde in Gent in 1840 met Georgine de Naeyer (1815-1873) en ze kregen zeven kinderen. Hij werd in 1860 erkend in de erfelijke adel en kreeg in 1871 de titel baron, overdraagbaar op al zijn afstammelingen.
Louise van der Bruggen, karmelietes (1841-1867).
 Charles van der Bruggen (1845-1875) trouwde in Gent in 1868 met zijn nicht barones Anne de Saint-Genois des Mottes (1845-1926). Hij was burgemeester van Wingene, provincieraadslid voor West-Vlaanderen en pauselijk zoeaaf. Ze kregen drie zoons en een dochter. Hij werd door wildstropers vermoord.
Ferdinand van der Bruggen (1869-1925) trouwde in Elsene in 1900 met Berthe Nothomb (1879-1975). Het echtpaar bleef kinderloos. Hij was doctor in de rechten, hoogleraar aan de Rsijkuniversiteit Gent en archivaris van de provincie Oost-Vlaanderen.
 Conrad van der Bruggen (1871-1916) trouwde in 1898 met Berthe Merghelynck (1877-1908) en in 1912 met gravin Yolande de Borchgrave d'Altena (1871-1914). Hij sneuvelde in Diksmuide op 5 mei 1916.
 Conrad van der Bruggen (1914-1996), enige zoon uit het tweede huwelijk van Conrad senior, trouwde in 1941 met gravin Marguerite d'Oultremont (1921-1952) en in 1954 met barones Marie-Thérèse d'Otreppe de Bouvette (1915-2006). Met afstammelingen tot heden. Als doctor in de rechten, licentiaat criminologie, master of arts in sociologie, werd Conrad hoogleraar aan de UCL en de KUL, voorzitter van de Nationale federatie van het technisch onderwijs.
 Frédéric van der Bruggen (1872-1951) trouwde in 1898 met Isabelle d'Hanins de Moerkerke (1874-1931).
Conrad van der Bruggen (1849-1879), jezuïet.
Maurice van der Bruggen (1852-1919), trouwde in 1871 met burggravin Clotilde de Nieulant et de Pottelsberghe (1855-1924). Hij werd provincieraadslid voor West-Vlaanderen, burgemeester van Wingene, volksvertegenwoordiger, senator en minister van Landbouw. Het echtpaar bleef kinderloos.

Literatuur
 Généalogie van der Bruggen, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1872.
 Inventaire sommaire des archives de la famille van der Bruggen, Rijksarchief Gent, 1915.
 Albert DE SCHIETERE DE LOPHEM, Iconographie Brugeoise, in: Tablettes des Flandres, T. IV, Brugge, 1951.
 Luc SCHEPENS, De provincieraad van West-Vlaanderen, 1836-1921, Tielt, 1976.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1985, Brussel, 1985.

Belgische adel in de 19e eeuw